Латинські логічні терміни і вирази — терміни і вирази логіки, які традиційно (ще від Середньовіччя) використовуються логіками не у перекладі, а мовою оригіналу — латиною.

 A priori
 Ad captandum
 Ad hominem
 Ad nauseam
 Ad rem
 A dicto secundum ad dictum simpliciter 
 Argumentum ad antiquitatem
 Argumentum ad baculum
 Argumentum ad populum
 Circulus vitiosus
 Deductio ad absurdum
 Ex Falso Quodlibet
 Ignoratio elenchi
 Modus ponendo tollens
 Modus ponens
 Modus tollens
 Non causa pro causa
 Non sequitur
 Petitio principii
 Post hoc ergo propter hoc
 Q.E.D.
 Reductio ad absurdum
 Tertium non datur

Див. також 
 Софізм

Латинські вирази
Логічні вирази